Најбољи фудбалски тренер године је награда коју ФИФА додељује сваке године тренерима клубова и селекторима националних тимова за најбољег на свету, на основу гласова селектора и капитена националних тимова, као и спортских новинара широм света. 

Награда је почела да се додељује 2010. година на свечаности заједно са наградом за најбољег фудбалера - Златном лоптом, најбољу женску играчицу итд. Награђују се најбољи тренери у мушком и женском фудбалу.

Освајачи награде

Најбољи тренери у мушком фудбалу

Најбољи тренери у женском фудбалу

Спољашње везе 
 Званична страница на сајту ФИФА 

Награде у фудбалу